KDLC bezeichnet:
 KDLC, die ICAO-Bezeichnung des Flughafens Dillon County Airport, im US-Bundesstaat South Carolina
 KDLC (UKW-Sender), ein Hörfunksender im US-Bundesstaat Louisiana

Abkürzung